Елизавета Кристина Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1691—1750) — императрица Священной Римской империи;
 Елизавета Петровна (1709—1761) — российская императрица;
 Елизавета Алексеевна (1779—1826) — российская императрица, жена Александра I;
 Елизавета Баварская (1837—1898) — императрица Австрии;
 Елизавета Боуз-Лайон (1900—2002) — королева Англии, последняя императрица Индии (1936—1948).